Ece est un nom qui peut faire référence :
 Ece, un chimiquier qui a coulé le  au large des Casquets.

ECE est un sigle qui peut signifier :
 ECE Paris (où ECE signifie École centrale d'électronique), une école d'ingénieurs privée à Paris ;
 École de commerce européenne, une école située à Bordeaux et à Lyon ;
 Classe préparatoire économique et commerciale voie économique (prépa ECE) ;
 Economic Commission for Europe (en français, Commission économique pour l'Europe), les normes définies par la commission ont des sigles précédés du label ECE.
Évaluation des Compétences Expérimentales, une épreuve du baccalauréat en France.

Ece, ou Eçe, est un prénom féminin turc inspiré de la mythologie turque.